Il Friuli Annia rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Udine.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino anche granato
odore: gradevole, vinoso
sapore: asciutto, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Udine
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet franc
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet Sauvignon
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Merlot